

Nascimentos

Falecimentos 

1846 no cinema